Der Begriff Zementfabrik bezeichnet:

 ein Zementwerk
 einen Gebäudekomplex in Bonn-Ramersdorf, siehe Bonner Bogen